Группа компаний «Поверхность» — украинская телекомпания и оператор спутникового вещания. Осуществляет трансляцию собственных телеканалов «Спорт-1» и «Спорт-2».

О компании 
Группа компаний «Поверхность» объединяет несколько предприятий образующих полный цикл телевизионного производства от съёмки события до создания, формирования и дистрибуции телевизионного канала. Компании группы организовывали и участвовали в съёмке таких событий как «Лига Чемпионов УЕФА», «Лига Европы УЕФА», «Кубок Дерюгиной», «Кубок Захаровой», «Формула 1 на воде», «КВН — Украинская Лига».
Группа компаний «Поверхность» являлась официальным партнёром Лиги Чемпионов УЕФА, владела эксклюзивными правами на трансляцию матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы в период с 1998 до 2011 года на территории Украины.

История компании

Основание бизнеса 
 1994—1995
 «Поверхность» основана как продакшн-компания
 Основание Heopas Property и Dionas Trading (Кипр)

Собственные программы 
 1996—1998
 Создание собственного развлекательного контента
 Первая покупка прав на трансляцию Лиги Чемпионов

Приобретение прав 
 2000—2001
 Первое приобретение прав на боксерские поединки и Формулу-1

Первый канал 
 2004
 Основание ООО «Поверхность Спорт ТВ»
 Начало съемок "КВН"
 Создание первого собственного канала "Спорт-1"
 Стратегическое решение сфокусироваться на платном ТВ (спортивный контент)
 Ретрансляция каналов кабельным ТВ провайдерам

Экспансия 
 2006
 Создание второго собственного канала "Спорт-2"

Услуга платного ТВ 
 2008
 Ретрансляция каналов кабельным ТВ провайдерам
 "Поверхность" стала собственником телеканала "SMASH!TV"
 Создание каналов "Спорт-3", "Спорт-4", "Спорт-HD" и "Music-HD"
 Финальная подготовка к запуску DTH (запуск в апреле 2008)

Стратегия развития 
 2009
 Наращивание абонентской базы
 Внедрение новых услуг в платформу DTH

ПТС 
 2009—2010
 Компания Sony построила ПТС ТВЧ для телекомпании «Поверхность». Главная задача новой системы — организация качественного спортивного вещания и прямые трансляции массовых мероприятий. В 2010 у Поверхности начинаются проблемы, из-за неуплаты, их выкидывает со спутника Eutelsat W4 компания владелец спутника. Абонеты платформы Поверхность плюс в недоразумении, на официальном сайте (уже бывшего спутникового оператора) им предлагают сменить конвертер и перенастроить тарелку на соседний спутник, чтобы смотреть два собственных канала Поверхности. Последовавшая потеря обманутых абонентов вскоре влечёт за собой банкротство.

Банкротство 
 2011—наши дни
 В 2011 "Поверхность" вступает в длительные судебные тяжбы, в том числе с компанией "Вижн ТВ" (Viasat Ukraine), что приводит к полному банкротству. На данный момент компания осуществляет трансляцию двух каналов "Спорт-1" и "Спорт-2" со спутника и в кабельных сетях.

Предложение HD

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Поверхность-ПЛЮС» 
 Официальный сайт «Поверхность ТВ» 
 Спутниковая конкуренция. Сравнение Viasat, «Поверхность+», «НТВ+» и «Триколор»
 Официальная группа «Поверхность ТВ» ВКонтакте
 Блог о «Поверхность ТВ» 
 Официальная группа «Поверхность ТВ» в Facebook 
 Страница «Поверхность ТВ» в Twitter 

Компании Украины
Операторы спутникового телевидения
Появились в 2008 году на Украине